Сенкова:

 Сенкова — село в Польше, находится в Горлицком повяте Малопольского воеводства.
 Сенкова — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Горлицкий повят, Малопольское воеводство.